Can Bosch (Bordils), masia de Bordils
 Can Bosch (Lliçà d'Amunt), masia de Lliçà d'Amunt
 Can Bosch d'Adri,

 Can Bosch d'Anoia, masia de Subirats

 Can Bosch (Gallifa), masia de Gallifa
 Can Bosch (la Selva de Mar),

 Can Bosch (Sant Vicenç de Montalt), masia de Gallifa
 Can Bosch Nou, edifici de Vilanova del Vallès

 Can Bosch Vell,